Epicenter Major 2019 — десятый и заключительный перед International 2019 и последний из пяти главных турниров серии Dota Pro Circuit 2018/19 по Dota 2. Проведён турнирным оператором Epic Esports Events в Москве с 22 по 30 июня 2019 года.

Чемпионом турнира стала команда «Vici Gaming», которая обыграла в финале «Team Liquid» со счётом 3:2.

Призовой фонд составил 1 млн долларов и 15 тыс. очков DPC.

О турнире 
Серия мейджор турниров с DPC бальной системой второго сезона, служит для определение 12 лучших команд заслуживающих прямые приглашения на The International 2019.

Пятый и заключительный мейджор в новом игровом сезоне 2018-2019 года, и завершающий новый профессиональный сезон по Дота 2.

Это второй мейджор по Дота 2 в России от организатора Epic Esports Events.

Турнир включен в Единый календарный план Министерства спорта России на 2019 год. Относится к Международным соревнованиям, проводимым в Российской Федерации.
Положение о турнире утверждено заместилем Министра спорта России и Президентом Федерации компьютерного спорта России

Формат проведения турнира

Последовательность проведения турнира 
 Открытые квалификации — с 11 по 14 Мая 2019 года.
 Региональные квалификации — с 15 по 19 Мая 2019 года.
 Групповой этап — с 22 по 23 Июня 2019 года.
 Основной этап — с 24 по 30 Июня 2019 года.

Команды 
Команды, прошедшие через квалификации и попавшие на турнир.

Основной этап 
Основной этап проходил — с 22 по 30 Июня 2019 года.Онлайн часть прошла — с 24 по 26 Июня 2019 года.Игра команд на стадионе прошла — с 28 по 30 Июня 2019 года.

Игры плей-оффа проходили по системе Double Elimination. BO — аббревиатура (англ. BO — Best of — Лучший из).

В верхней и нижней сетке, игры велись до двух побед , кроме 1 раунда нижней сетки. В 1 раунде нижней сетке, игры проводятся до одной победы . Грандфинал играется до трёх побед , где победитель верхней сетки не имеет никаких преимуществ.

Результаты и призовые

Дополнительный контент

Интервью 
 23-06 -2019 |  — от RuHub и VP·Solo

Ссылки 
 Официальный сайт: Epicenter Major 
 Официальная группа в ВК: Epicenter Major 
 Официальный канал YouTube: Epicenter Major 
 Официальная команда Twitch: Epicenter Major 
 Официальный Twitter: Epicenter Major 
 Официальная страница Facebook: Epicenter Major 
 Официальная страница DotaBUFF: Epicenter Major 
 Официальная страница DatDota: Epicenter Major

Примечания 

Dota Pro Circuit 2018-2019
Dota 2 Major
2019 год в киберспорте